Berrhoé est une forme francisée du nom d'au moins deux villes :
 Véria en Grèce,
 Stara Zagora en Bulgarie.